Condado de Greene es el nombre de catorce condados en los Estados Unidos, que reciben su nombre en honor al general de la Guerra de Independencia estadounidense Nathanael Greene:

 Condado de Greene (Alabama).
 Condado de Greene (Arkansas).
 Condado de Greene (Carolina del Norte).
 Condado de Greene (Georgia).
 Condado de Greene (Illinois).
 Condado de Greene (Indiana).
 Condado de Greene (Iowa).
 Condado de Greene (Misisipi).
 Condado de Greene (Misuri).
 Condado de Greene (Nueva York).
 Condado de Greene (Ohio).
 Condado de Greene (Pensilvania).
 Condado de Greene (Tennessee).
 Condado de Greene (Virginia).